Ez a szócikk az MVFC Berettyóújfalu 2019–2020-as szezonjáról szól, mely sorozatban a 15., összességében is a 15. idénye a magyar futsal első osztályban.

Érkezők/távozók

Érkezők

Távozók

Csapat 2019/20

Játékosok

Szakmai stáb

Mérkőzések

Összesen

Bajnokság (Alapszakasz)

Bajnokság (Felső-ház)

Kupa

Bajnokok Ligája (Csoportkör)

Nemzetközi Kupa

Házi góllövőlista  
Férfi Futsal NB I.-ben

Férfi Futsal NB I. Felső-házban

Férfi Futsal Magyar Kupában

UEFA Futsal Bajnokok Ligájában

Nemzetközi Kupában

Jegyzetek 

Magyar futsal
Berettyóújfalu